Hallo met mij (album), een album van de Nederlandse zangeres Tabitha uit 2020
 Hallo met mij (single), een nummer van het gelijknamige album van Tabitha, uitgebracht als single in hetzelfde jaar